Liezen (stad), een stad in Oostenrijk
 Liezen (district), een district in Oostenrijk rond de gelijknamige stad
 Lies (anatomie), een huidplooi